Бэтмен — может означать:

 Бэтмен — музыка к фильму «Бэтмен», написанная Майклом Джаккино.

Персонаж 
Бэтмен — персонаж комиксов National/DC:
 Бэтмен с Зур-Эн-Арра — пришелец с планеты Зур-Эн-Арр, ставший Бэтменом на своей родине.
 Бэтмен (Терри Макгиннис) — персонаж мультсериала «Бэтмен будущего».
 Брюс Уэйн / Бэтмен — персонаж серии фильмов «Бэтмен» (1989—1997) и Расширенной вселенной DC (с 2023).
 Брюс Уэйн / Бэтмен — персонаж трилогии «Тёмный рыцарь» (2005—2012).
 Брюс Уэйн / Бэтмен — персонаж Расширенной вселенной DC (с 2016).

Фильмы, аниме телесериалы 
 Бэтмен в кино — список экранизаций комиксов Боба Кейна о Бэтмене.
 «Бэтмен-ниндзя» — аниме-фильм 2018 года о Бэтмене режиссёра Дзюмпэя Мидзусаки.

 Фильмы

 «Бэтмен» — фильм Лесли Х. Мартинсона (1966).
 «Бэтмен» — фильм Тима Бёртона (1989).
 «Бэтмен возвращается» — фильм Тима Бёртона (1992).
 «Бэтмен навсегда» — фильм Джоэла Шумахера (1995).
 «Бэтмен и Робин» — фильм Джоэла Шумахера (1997).
 «Бэтмен: Начало» — фильм Кристофера Нолана (2005).
 «Бэтмен» — фильм Мэтта Ривза (2022).
 «Бэтмен. Часть 2» — предстоящий фильм Мэтта Ривза (2025).

 Сериалы
 «Бэтмен» — киносериал Ламберта Хилльера (1943).
 «Бэтмен и Робин» — киносериал Спенсера Гордона Беннета (1949).
 «Бэтмен» — телесериал 1960-х годов.
 «Бэтмен» (Batman: The Animated Series) — анимационный сериал 1990-х годов.
 «Бэтмен» — мультсериал о приключениях молодого бизнесмена Брюса Уэйна, 2004 год.

Компьютерные игры 
 Batman: Arkham Asylum
 Batman: Arkham City
 Batman: Arkham Origins
 Batman: Arkham Knight
 Batman Begins
 Batman Returns
 Batman: The Animated Series
 The Dark Knight Rises

Прозвище 
Бэтмен (или Насильник Батмен) — прозвище неизвестного мужчины, совершившего серию изнасилований в Англии с 1991 по 2000 год.

См. также 
  (значения)
  (значения)
  (значения) — тандем супергероев комиксов.
 Бэтман, Джон (1801—1839) — австралийский фермер и бизнесмен, один из основателей и первых поселенцев Мельбурна.
 Бетман, Сабина (род. 25 октября 1931) — немецкая актриса. 
 Беттмэн, Гэри (род. 2 июня 1952) — комиссар Национальной хоккейной лиги.
 B.A.T.M.A.N. — протокол маршрутизации, разрабатываемый в настоящее время сообществом Freifunk как замена OLSR.

Бэтмен